Vincy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vincy-Manoeuvre, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Vincy-Reuil-et-Magny, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,